Белялов:
 Белялов, Мустафа Османович — советский и узбекистанский футболист.
 Белялов, Вячеслав Алиевич — советский и казахстанский кинооператор и кинорежиссёр.
 Белялов, Айтбакы Зайнекенович — ФИО при рождении Беляева Андрея Андреевича.